De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2010 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 4 juli 2010 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Catalonië